Кларенс Стивен «Стив» Джонсон (; родился 3 ноября 1957, Акрон, Огайо) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете штата Орегон, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Канзас-Сити Кингз». Позже выступал за команды «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Сиэтл Суперсоникс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1988). В 1981 году включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA, а также признавался баскетболистом года среди студентов конференции Pacific-10. Всего за карьеру в НБА сыграл 626 игр, в которых набрал 7345 очков (в среднем 11,7 за игру), сделал 3450 подборов, 777 передач, 290 перехватов и 530 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Родившиеся в Акроне